Mentor Toruń Cup 2020 – międzynarodowe zawody łyżwiarstwa figurowego w kategorii seniorów, juniorów, Novice, Advanced Novice, Intermediate Novice, Basic Novice. Rozgrywane równolegle z zawodami dla młodych łyżwiarzy w klasie złotej i srebrnej oraz kategoriach wiekowych poza ISU w dniach od 7 do 12 stycznia 2020 roku na lodowisku TorTor Arena w Toruniu.

Wyniki

Kategoria seniorów

Soliści (S)

Solistki (S)

Pary taneczne (S)

Kategoria juniorów

Soliści (J)

Solistki (J)

Pary taneczne (J)

Przypisy

Bibliografia 
 

2020
2020 w łyżwiarstwie figurowym
2020 w polskim sporcie